Kalaj sulfid se može odnositi na:

 Kalaj(II) sulfid, -{SnS}-
 Kalaj(IV) sulfid, -{SnS2}-